Menace to Society ("minaccia alla società" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Nella giungla di cemento (Menace II Society) – film del 1993 diretto da Albert Hughes e Allen Hughes

Musica 
Menace to Society – album dei Lizzy Borden del 1986
Menace to Society – album dei Killers del 1994